Bolano pourrait se référer à :

Toponyme 
 Bolano (région Ligurie), une commune italienne
 , un des onze hameaux de la commune italienne de Fisciano
 Île Bolano (Isla Bolano), dans l'archipel des Perles

Patronyme 
  (né en 1936), peintre italien
 Lorenzo Bolano (~1540–~1613), professeur et médecin italien de l'université de Catane
 Marco Vettio Bolano (~33–71, Marcus Vettius Bolanus), magistrat de l'Empire romain

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme